John Derbyshire (1878–1938) olimpiai bajnok brit úszó
 John Derbyshire (1945) amerikai író, újságíró, számítógép-programozó